Михаил Изотов:
 Изотов, Михаил Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист; игрок в мини-футбол.
 Изотов, Михаил Николаевич (род. 1956) — народный художник Российской Федерации (2008).